Lučane est un toponyme qui peut désigner :
Lučane, une localité de Croatie située dans la municipalité de Sinj, comitat de Split-Dalmatie ;
Lučane, une localité de Serbie située dans la municipalité de Bujanovac, district de Pčinja.